Bernard Anselme a présidé plusieurs exécutifs :
 à la Région wallonne, de 1988 à 1992 : Exécutif Anselme
 à la Communauté française, de 1992 à 1993 : Exécutif Anselme